Yen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jo Min Yen
 Shen-Horn Yen
 Wen Yu Yen